Okinawianska (eget namn ウチナーグチ, uchinaaguchi) är ett ryukyuspråk som talas på ön Okinawa, Japan. Språket anses vara utdöende och det delas i fyra huvuddialekter. Okinawianskas närmaste släktspråk är bl.a. kunigami..

Antal talare är ungefär 95 000 (år 2011). Majoriteten av dem som talar språket flytande är gamla. Orsaken till detta var att den japanska staten förtryckte språket på 1800- och 1900-talen och språket överförde inte till nästa generationen..

Språket skrivs med katakana.

Fonologi

Konsonanter 

Källa:

Vokaler 

Alla vokaler kan realiseras som både korta och långa.

Källa:

Lexikon 
Räkneord 1-10 på okinawianska:

Källor 

Språk i Japan
Okinawa